Meißen steht für:
 Meißen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Meißen ist der Name folgender

Orte und Ortsteile:
 Meißen, eine Große Kreisstadt im Landkreis Meißen im Freistaat Sachsen
 Meißen (Gemarkung), ein Stadtteil im Zentrum der Stadt Meißen, Sachsen
 Meißen (Minden), ein Stadtteil von Minden in Nordrhein-Westfalen

Verwaltungsgebiete:
 Amtshauptmannschaft Meißen, eine Amtshauptmannschaft bzw. ein Kreis in Sachsen von 1874 bis 1952
 Kreis Meißen, ein Kreis im Bezirk Dresden bzw. in Sachsen von 1952 bis 1996
 Landkreis Meißen, ein Landkreis in Sachsen seit der Kreisreform 2008
 Landkreis Meißen (1996–2008), ein Landkreis in Sachsen von 1996 bis 2008

weiterer historischer Territorien:
 Burggrafschaft Meißen, eine Burggrafschaft im Raum Meißen, siehe Liste der Burggrafen von Meißen
 Hochstift Meißen, ein geistliches Reichsfürstentum 
 Markgrafschaft Meißen, ein mittelalterliches Fürstentum

sonstiger geographischer Gebiete:
 Bereich Meißen, ein Weinbaubereich im Weinbaugebiet Sachsen
 Bistum Dresden-Meißen, ein Bistum der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Dresden
 Bistum Meißen, ein 968 gegründetes Bistum, das in der Reformationszeit aufgelöst wurde

Meißen bzw. Meissen steht für folgende Porzellane:
 Bürgerlich Meißen, Porzellan der ehemaligen Manufaktur Teichert in Meißen, siehe Teichert-Werke
 Meissener Porzellan, Porzellan der Porzellan-Manufaktur Meissen, siehe Meißner Porzellan

Meissen bzw. Stadt Meissen steht für folgende Schiffe:
 Stadt Meissen (1838–1857), Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, siehe Stadt Meissen
 Stadt Meissen (1857–1881), Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, siehe Pillnitz (Schiff, 1857)
 Meissen (1873–1880), Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, siehe Meissen (Schiff, 1857)
 Meissen (1881–1907), Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, siehe Kronprinz Wilhelm (Schiff, 1881)
 Meissen (1919–1928), Dampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft, siehe Schmilka (Schiff, 1897)
 Meissen (seit 1928), Dampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt, siehe Meissen (Schiff, 1885)

Siehe auch:
 Zeche Meißen
 Maissen (Begriffsklärung)
 Meisen, eine Familie von Singvögeln